Гусятник — пов'язаний з гусями, пастух гусей або приміщення для гусей.

Також:
 Гусятник (Eragrostis) — рід рослин порядку тонконогові
 Микита Гусятник — православне свято, святкується 10 червня

Примітки